KEB steht für:
 Katholische Erwachsenenbildung, Bildungseinrichtungen in Deutschland
 Kinder-Evangelisations-Bewegung, evangelikales Missionswerk
 Kaiserin Elisabeth-Bahn, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Österreich
 KEB Automation, deutsches Unternehmen

keb steht für:
 Kélé (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Gabun

Abkürzung